Kirov
Oblast de Kirov
Ilhas Kirov

Pessoas
Nikolay Kirov
Serguei Kirov

Militar
Classe Kirov, um classe de cruzadores pesados produzidos pela Marinha Soviética entre 1938 e 1970. Denominada Projeto 26.
Kirov (cruzador pesado)
Classe Kirov, uma classe de cruzadores de batalha produzidos pela Marinha Soviética à partir de 1980. Denominada Projeto 1144.
Kirov (cruzador de batalha)

Outros
4447 Kirov

Desambiguação
Desambiguações de topônimos